Pick-up – rodzaj nadwozia 
 Pick-up – element muzycznych instrumentów elektrycznych
 Pick Up – polska grupa jazzowa
 Pick up – etiuda szkolna z 2009 roku